Ravil Midekhatovitch Gousmanov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Naberejnye Tchelny en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1990, il commence sa carrière avec le Traktor Tcheliabinsk dans le URSS. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg en , en . Un an plus tard, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Falcons de Springfield dans la Ligue américaine de hockey. Au cours de la saison 1995-1996, il joue quatre parties avec les Jets dans la LNH. Il revient en Russie en 1998. Avec le Metallourg Magnitogorsk, il remporte les Superliga 1999, 2001 et 2007, la Coupe Spengler 2005, la Ligue européenne de hockey 1999 et 2000 la Coupe d'Europe des clubs champions 2008. Durant la saison 2008-2009, il retourne au Traktor Tcheliabinsk.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994. Il est médaillé d'argent au championnat du monde 2002 et d'or au championnat de monde junior 1992.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2001 : nommé dans l'équipe type.
 1999 : nommé dans la meilleure ligne (Aleksandr Korechkov - Ievgueni Korechkov - Ravil Gousmanov).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 15|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || || 
|- 
| 1991-1992|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga|| 30|| 3|| 1|| 4|| 16|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 39|| 15|| 8|| 23|| 30|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 43|| 18|| 9|| 27|| 51|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Falcons de Springfield|| LAH|| 72|| 18|| 15|| 33|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1995-1996|| Falcons de Springfield||  LAH|| 60|| 36|| 32|| 68|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1995-1996|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 11|| 6|| 10|| 16|| 4|| 5|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 1996-1997|| Ice d'Indianapolis||  LIH|| 60|| 21|| 27|| 48|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1996-1997|| Flames de Saint-Jean||  LAH|| 12|| 4|| 4|| 8|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1997-1998|| Wolves de Chicago||  LIH|| 56|| 27|| 28|| 55|| 26|| 11|| 1|| 3|| 4|| 19
|- 
| 1998-1999|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 42|| 14|| 24|| 38|| 28|| 16|| 2|| 8|| 10|| 16
|-
| 1999-2000|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 37|| 12|| 13|| 25|| 28|| || || || || 
|- 
| 2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 6|| 19|| 25|| 20|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 30|| 8|| 18|| 26|| 18|| || || || || 
|- 
| 2001-2002|| Aeros de Houston||  LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 22|| 2|| 3|| 5|| 10|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 57|| 18|| 11|| 29|| 26|| 11|| 3|| 0|| 3|| 10
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 46|| 10|| 16|| 26|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 46|| 11|| 13|| 24|| 22|| 7|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 51|| 7|| 12|| 19|| 32|| 12|| 2|| 3|| 5|| 8
|- 
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 52|| 12|| 9|| 21|| 16|| 13|| 3|| 7|| 10|| 6
|-
|rowspan="2"| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 20|| 0|| 1|| 1|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 25|| 7|| 10|| 17|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 55|| 9|| 17|| 26|| 22|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6

| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Références 

Naissance le 25 juillet 1972
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Naberejnye Tchelny
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Attaquant de hockey sur glace